Thisobidience: These guys gone out! é uma compilação da editora portuguesa Thisco.

Alinhamento 	
 Ghoak Resworb Vasthalud
 L´Ego Daylife
 Phantom Vision Cyber Attack
 The Ultimate Architects Relentless Misgivings
 Com. Gen. Broken Ankle
 Plastik Leiria Bomberz Turn the British Royal Family into the People´s Portable Drum Kit
 Mechanosphere 000 000
 Coden Jack Kirby
 VU It´s Going On
 Sci-Fi Industries Feroza Junction
 Rasal.asad Urb
 Samuel Jerónimo Suite Redra 1

Créditos 

 Masterização: Luís van Seixas

Ligações externas
 Thisco
 Samuel Jerónimo Índex
 Fonoteca Municipal de Lisboa

Álbuns de Samuel Jerónimo